La Fortaleza puede referirse a:

 La Fortaleza, residencia oficial del Gobernador de Puerto Rico.
 Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, estadio de fútbol perteneciente al Club Atlético Lanús de Argentina, conocido como "La Fortaleza".
 The Keep, novela de terror de Francis Paul Wilson publicada en 1981, traducida al español como "La Fortaleza" o "El Torreón".
 The Keep, película británica de 1983, basada en la novela homónima.
Castle Keep, película estadounidense de 1969 dirigida por Sydney Pollack, traducida al español como "La Fortaleza".
La fortaleza, película colombiana de 2020.